Copeland Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Copeland Mountain (Colorado)	
 Copeland Mountain (Tennessee)